«Чёрный Красавец» (), также «Вороной Красавчик», — дебютный фильм американского режиссёра Кэролайн Томпсон по одноимённому роману знаменитой британской романистки Анны Сьюэлл. Главные роли в киноленте исполнили Эндрю Нотт, Шон Бин и Дэвид Тьюлис. Это пятая телеэкранизация романа (1877).

Несмотря на коммерческий провал, «Чёрный Красавец» получил смешанные положительные рецензии; и в настоящее время держится на 78 позиции в рейтинге Rotten Tomatoes.

Сюжет 
Сюжет фильма повествует о нелёгкой судьбе прекрасного чёрного жеребца. Чёрный Красавец появился на свет у фермера Грэя. Окрепчавшего скакуна продают семье Гордон, где Красавец встречает настоящих друзей: Джинджер, Резвушку и присмотрщика Джо. Однако, здоровье миссис Гордон заставляет семейство перебраться в более тёплые края. Лошадей распродают. Чёрный Красавец и Джинджер попадают под патронаж малодушной леди Уэксмайр, где Джинджер загоняют, а Красавца калечат. Вскоре друзей ждут очередные перемены и новые хозяева. Коня покупает молодой перевозчик Джерри Баркер, который хоть и живёт скудно, но неустанно заботится о Чёрном Джеке. Впрочем, дела Джерри идут неважно и семье ничего не остаётся делать как покинуть город и перебраться в деревню. Красавца отправляют к торговцу зерном, где за два года тяжело загоняют. Исхудавшего, еле живого коня выставляют на продажу. Но вот счастье улыбается Красавцу: он видит старого друга Джо, который выкупает любимое с детства животное. Жизнь Чёрного Красавца снова освещена солнцем.

Актёрский состав

Ссылки 
 

Приключенческие фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о лошадях
Экранизации литературных сказок
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Warner Bros.
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы США
Семейные фильмы Великобритании
Семейные фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года
Фильмы Великобритании 1994 года